Лайта ( Leitha,  Lajta)

Персоналии 
 Лайта, Бела (1873—1920) — венгерский архитектор.
 Лайта, Ласло (1892—1963) — венгерский композитор.

Топоним (гидроним) 
 Лайта или Лейта — река в Австрии и Венгрии.